Wiktor Kandinski (1849-1889) – rosyjski psychiatra
 Wasilij Kandinski, znany jako Wassily Kandinsky (1866-1944) – rosyjski malarz